

Patronymes 
Glinka (en ) est un patronyme russe d'origine polonaise porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Famille Glinka dontː
 Avdotia Glinka (1795-1863), femme de lettres russe, épouse de Fiodor Glinka
 Fiodor Glinka (1786-1880), écrivain et poète russe.
 Mikhaïl Glinka (1804-1857), compositeur russe (cousin de Fiodor Glinka).
 Sergueï Glinka (1774-1847), écrivain russe (frère aîné de Fiodor Glinka)
Elizaveta Glinka (1962-2016), médecin russe.
Małgorzata Glinka (1978-), joueuse de volley-ball polonaise.

Toponymes 
En Pologne :
 Glinka, localité de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Glinka, localité de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.
 Glinka, localité dans le powiat de Busko en voïvodie de Sainte-Croix. 
 Glinka, localité dans le powiat d'Ostrowiec en voïvodie de Sainte-Croix. 
 Glinka, village de la voïvodie de Silésie.
 Glinka, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.

Astronomie 

 (2205) Glinka, astéroïde.
 Glinka, cratère sur la planète Mercure.

Autres 
 Glinka, film soviétique (1946) de Leo Arnchtam retraçant la vie du compositeur Mikhaïl Glinka.
 Le Compositeur Glinka (Kompozitor Glinka), film soviétique (1952) de Grigori Aleksandrov.

Patronyme russe
Patronyme polonais
Homonymie de toponyme